Наджра́н () — саудовский топоним. Может означать:

 Наджран — административный округ в Саудовской Аравии, расположенный на юге страны, вдоль границы с Йеменом.
 Наджран — город, административный центр одноимённого административного округа в Саудовской Аравии, расположенного на юге страны, вдоль границы с Йеменом.
 «Наджран» — футбольный клуб из одноимённого административного округа в Саудовской Аравии, выступающий в Чемпионате Саудовской Аравии по футболу.
  — вади.

См. также 
 Ахрар ан-Наджран — военно-политическое движение, сформированное в 2015 году группой политических активистов — представителей различных племён провинции Наджран.